Stub (aus englisch  = ‚Stummel‘, ‚Stumpf‘) steht für:

 Stub (Programmierung), ein lokaler Anknüpfungspunkt für Software
 Stichleitung, ein Hochfrequenz-Bauteil zur Anpassung der Impedanz an Antennen

Stub ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosius Stub (1705–1758), dänischer Dichter
 Sverre Stub (* 1946), norwegischer Diplomat

StUB als Abkürzung steht für:

 Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, seit 2007 unter dem Namen Zentralbibliothek Bern
 Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, seit 2005 Teil der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
 Stadt-Umland-Bahn, ein in der Stadt Erlangen und deren Umland geplantes Nahverkehrssystem, siehe Stadt-Umland-Bahn Nürnberg–Erlangen–Herzogenaurach 

StuB als Abkürzung steht für:

 Steuern und Bilanzen, Zeitschrift für das Steuerrecht und die Rechnungsauslegung der Unternehmen

Siehe auch:

 Stube (Begriffsklärung)
 Stubb

STUB